

Горна Весь — село округу Ж'яр-над-Гроном, Банськобистрицький край.
 Горна Весь — село округу Пр'євідза, Тренчинський край.